

Sources 
 ,
  (notamment PK actualisés),
 Google Earth (altitudes approximative des gares).

26